Fontanive ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Fontanive (* 1977), italienischer Eishockeyspieler
Martina Fontanive (* 1986), Schweizer Bobfahrerin 
 Nicola Fontanive (* 1985), italienischer Eishockeyspieler
 Petra Fontanive (* 1988), Schweizer Hürdenläuferin